Unifred de Ribagorça (? - ca. 979) fou comte de Ribagorça (970-979).

Orígens familiars 
Fill del comte Ramon III de Ribagorça i la seva esposa Garsenda d'Armanyac. Era net per línia paterna del comte Bernat I de Ribagorça i Toda d'Aragó, i per línia materna de Guillem d'Armanyac.

Succeí al seu pare Ramon III a la seva mort el 970.

Es casà amb una donzella anomenada Sança, de la qual no va tenir fills. Fou succeït pel seu germà Arnau de Ribagorça.

Comtes de Ribagorça